Il doppio del torneo di tennis South Orange Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Ion Țiriac e Guillermo Vilas 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (finale)
 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)

 José Luis Clerc /  Belus Prajoux (primo turno)
 John Lloyd /  Raymond Moore (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Orange Open 1978